La gara di Spada individuale maschile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2014 si è svolta il 20 luglio 2014.

La medaglia d'oro è andata al francese Ulrich Robeiri che ha sconfitto in finale il coreano Park Kyoung-doo. La medaglia di bronzo è andata al francese Gauthier Grumier e all'italiano Enrico Garozzo.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di scherma 2014

Collegamenti esterni
 

Campionati mondiali di scherma 2014